Демерджі-яйла
 Демерджі (річка) — річка в Криму.
 Демерджі (гора) — гора в Криму.
 Північна Демерджі
 Південна Демерджі
 Демерджі (урочище) — урочище в Криму.
 Буюк-Демерджі — яр в Криму.
 Демерджі Дмитро Лазарович — письменник.